Сезон Словацької Екстраліги 1999/2000 — сьомий сезон Словацької Екстраліги. В сезоні 1999/2000 взяло участь 8 команд. В серії плей-оф Словацької Екстраліги переможцем стала команда «ХК Слован Братислава», перемігши у фінальній серії «ХК Зволен» із рахунком 3:2. Команда «ХК Спішска Нова Вес» опустилися на пряму до 1-ї хокейної ліги Словацької республіки, а на її місце пріднялася «МХК Мартін».

Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату

Серія плей-оф

Таблиця

Результати 
Півфінали:
 ХК Слован Братислава - ХК Дукла Тренчин; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 10:2, 2:0, 2:1.
 ХК Зволен - HK Aquacity СКР Попрад; рахунок серії 3:2, в п'яти іграх зафіксовані такі результати — 0:2, 5:2, 4:1, 0:5, 3:0.

Гра за 3-є місце:
 ХК Дукла Тренчин — HK Aquacity СКР Попрад; рахунок серії 2:0, в двох іграх зафіксовані такі результати — 6:4, 3:1.

Фінал:
 ХК Слован Братислава — ХК Зволен; рахунок серії 3:2, в п'яти іграх зафіксовані такі результати — 0:1, 5:1, 2:3, 3:1, 8:1.

Команда-переможець

Найкраща ланка сезону

Посилання 
 Вся статистика сезону 1999/2000 на сайті «www.hockeyarchives.info»

Сезони Словацької Екстраліги
Хокей у Словаччині
Словаччина
Словаччина